Villanueva bezeichnet:
 (9724) Villanueva, Asteroid des Hauptgürtels

Villanueva ist der Name folgender geographischer Objekte

in Argentinien:
 Villanueva (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires

in Guatemala:
 Villa Nueva (Guatemala), Gemeinde des Departamento Guatemala
in Honduras:
 Villanueva (Honduras), Gemeinde des Departamento Cortés

in Kolumbien:
 Villanueva (Bolívar), Gemeinde in Bolívar
 Villanueva (Casanare), Gemeinde in Casanare
 Villanueva (La Guajira), Gemeinde in La Guajira
 Villanueva (Santander), Gemeinde in Santander

in Mexiko:
 Villanueva (Zacatecas), Ort in Zacatecas
 Municipio Villanueva, Municipio in Zacatecas

auf den Philippinen:
 Villanueva (Misamis Oriental), Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Oriental
 Enrique Villanueva, Stadtgemeinde in der Provinz Siquijor

in Spanien:
 Villanueva (Parroquia), Parroquia und Hauptort der Gemeinde Villanueva de Oscos, Asturien
 Villanueva (Ribadedeva), Parroquia der Gemeinde Ribadedeva, Asturien
 Villanueva (Grado), Ort in der Parroquia Pereda, Gemeinde Grado, Asturien
 Villanueva del Arzobispo, Gemeinde in der Provinz Jaén, Andalusien
 Villanueva del Duque, Gemeinde in der Provinz Córdoba, Andalusien
 Villanueva de los Infantes (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Galicien
 Villanueva de los Infantes (La Mancha), Gemeinde in der Provinz Ciudad Real, Kastilien-La Mancha
 Villanueva de los Infantes (Valladolid), Gemeinde in der Provinz Valladolid, Kastilien-León
 Villanueva de la Jara, Gemeinde in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha
 Villanueva de la Nía, Gemeinde in Kantabrien
 Villanueva de Oscos, Gemeinde in Asturien
 Villanueva de la Serena, Stadt in der Provinz Badajoz, Extremadura
 Villanueva y Geltrú, spanischer Name von Vilanova i la Geltrú, Stadt in Katalonien

in den Vereinigten Staaten:
 Villanueva (New Mexico), Gemeinde in New Mexico

Villanueva ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Villanueva (1908–1944), peruanischer Fußballspieler
 Alejandro Villanueva (Footballspieler) (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Anthony Villanueva (1945–2014), philippinischer Boxer
 Armando Villanueva (1915–2013), peruanischer Politiker (APRA)

 César Villanueva (* 1946), peruanischer Politiker
 Charlie Villanueva (* 1984), US-amerikanisch-dominikanischer Basketballspieler
 Claudio Villanueva (* 1988), ecuadorianischer Leichtathlet
 Cristian Villanueva (* 1980), uruguayischer Radrennfahrer
 Cyrus Villanueva (* 1996), australischer Popsänger
 Danny Villanueva († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Medienunternehmer
 Darío Villanueva Prieto (* 1950), spanischer Literaturtheoretiker und Literaturkritiker
 Dennis Villanueva (* 1992), philippinisch-italienischer Fußballspieler
 Emilio Villanueva (1882–1970), bolivianischer Architekt
 Etelvina Villanueva y Saavedra (1897–1969), bolivianische Dichterin, Lehrerin und Feministin
 Felipe Villanueva (1862–1893), mexikanischer Komponist
 Fernando Díaz Villanueva (* 1973), spanischer Journalist
 Francisco Villanueva (18**–19**), philippinischer Schriftsteller und Politiker
 Gonzalo Villanueva (* 1995), argentinischer Tennisspieler
 Hugo Villanueva (* 1939), chilenischer Fußballspieler
 Idoia Villanueva (* 1980), spanische Politikerin (Podemos), MdEP
 Joaquín Lorenzo Villanueva (1757–1837), spanischer Schriftsteller

 Juan de Villanueva (1739–1811), spanischer Architekt
 Julissa Villanueva (* 1972), honduranische Rechtsmedizinerin
 Leonardo Villanueva Meyer (1891–1981), peruanischer Architekt 
 Manuel Rancés y Villanueva (1824–1897), spanischer Diplomat
 María Cecilia Villanueva (* 1964), argentinische Komponistin und Pianistin
 Rafael Villanueva (* 1975), peruanischer Fußballspieler
 Roberto Villanueva (1804–1848), paraguayischer Dichter
 Tino Villanueva (* 1941), US-amerikanischer Poet und Schriftsteller

Siehe auch:
 Villanova